Otah steht für:
 Otak-otak (auch Otah), südostasiatisches gegrilltes Fischgericht

otah steht für:
 Osmanische Sprache geschrieben mit griechischem Alphabet (ISO-639-6-Code)

Abkürzung